Aranea depressa est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea depressa Razoumowsky, 1789 est synonyme d'Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) ;
 Aranea depressa Walckenaer, 1802 nec Razoumowsky, 1789 est synonyme de Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae
Salticidae